Mould (muffa in lingua inglese) può indicare:

Astronomia 
 18240 Mould – asteroide della fascia principale

Persone 
 Bob Mould – cantante, chitarrista e produttore discografico statunitense
 Billy Mould – calciatore inglese
 Jacob Wrey Mould – architetto inglese
 Jeremy Mould – astronomo australiano
 Jon Mould – ciclista gallese
 Philip Mould – mercante d'arte inglese